HEAT-1X — одноступенчатая датская ракета-носитель, разрабатываемая для частных пилотируемых полётов в космос. Полезной нагрузкой ракеты является суборбитальная капсула Тихо Браге. Разработчик — фирма Copenhagen Suborbitals.

Конструкция ракеты 
Первая (и единственная) ступень ракеты состоит из баллона с жидким кислородом, закрепленным наверху, и цилиндрического твердотопливного ракетного двигателя, в качестве топлива в котором используется большой объём полиуретана в отвержденной форме. Вытеснение жидкого кислорода осуществляется сжатым гелием. Работа двигателя может управляться по команде с земли путём перекрытия кислородного клапана.

Корпус ракеты сделан из обычной конструкционной стали, бак с жидким кислородом — из нержавеющей стали марки AISI 304.

Список статических испытаний мотора ракеты носителя

Неудачный запуск 3 июня 2011 г 

После первой неуспешной попытки запуска 5 сентября 2010 года, когда отказал обогрев кислородного клапана, второй оказался (для РН) частично успешным: ракета превысила скорость звука и поднялась на высоту 2,8 км, после чего из-за неприемлемого отклонения от вертикали, на 21-й секунде полета двигатель был выключен по команде с земли. Парашюты ракеты и капсулы раскрылись лишь частично. Ракета упала в Балтийское море в 3,5 км от места старта, перегрузки при приводнении составили 26G.

См. также 
Большой глупый носитель

Примечания 

Ракеты-носители
Космонавтика Дании